Johan II van Palts-Simmern (Simmern, 21 maart 1492 - aldaar, 18 mei 1557) was van 1509 tot aan zijn dood vorst van Palts-Simmern. Hij behoorde tot de linie Palts-Simmern van het huis Wittelsbach.

Levensloop
Johan II was de oudst overlevende zoon van vorst Johan I van Palts-Simmern en Johanna van Nassau-Saarbrücken, dochter van graaf Johan II van Nassau-Saarbrücken. In 1509 volgde hij zijn vader op als vorst van Palts-Simmern.

Hij was een groot voorstander van de kunsten en de wetenschappen. Aan het hof van keurvorst Filips van de Palts had hij een voor die tijd ongewone opleiding genoten en kwam hij in contact met het humanisme. Ook had hij een grote interesse in geschiedenis en werkte hij aan een groot aantal historische documenten. Bovendien stelde hij de genealogie van het huis Wittelsbach samen in een uitgebreid handgeschreven volume dat bewaard wordt in het archief van het huis Wittelsbach in München. In het kasteel van Simmern had hij ook een drukpers laten installeren, dat een groot aantal gedrukte werken produceerde.

Johan II had tevens een grote interesse in de kunsten en de ontwikkeling van de grafzerkkunsten in de Stefanuskerk van Simmern valt daaraan toe te schrijven. Johan zelf was ook artistiek actief en hield zich bezig met houtsnijwerk. Verschillende grote kunstenaars uit zijn tijd werkten aan zijn kunstschool. Verder stichtte hij de Latijnschool van Simmern en in 1555 gaf hij nieuwe vrijheden en een nieuw wetssysteem aan de burgers van Simmern. 

Bovendien speelde Johan II een actieve rol in de regering van het Heilige Roomse Rijk en genoot hij groot aanzien bij keizer Karel V. Dit leverde hem de functie van rechter bij het Rijkskamergerecht op en in 1523 werd hij het hoofd van het Rijksregiment, dat verantwoordelijk was voor de regering van het Heilige Roomse Rijk als de keizer afwezig was. 

Als vorst van Palts-Simmern voerde hij in zijn gebieden ook de Reformatie in. Dit leidde tot stijgende spanningen met zijn buurstaten: het bisdom Trier en het bisdom Mainz.

In mei 1557 stierf Johan II op 65-jarige leeftijd.

Huwelijk en nakomelingen
Op 22 mei 1508 huwde Johan II met Beatrix van Baden (1492-1535), dochter van markgraaf Christoffel I van Baden. Ze kregen twaalf kinderen:
 Catharina (1510-1572), abdis in het klooster van Kumbd
 Johanna (1512-1581), abdis in het klooster Marienberg in Boppard
 Ottilia (1513-1553), zuster in het klooster Marienberg in Boppard
 Frederik III (1515-1576), vorst van Palts-Simmern en keurvorst van de Palts
 Brigitta (1516-1562), abdis in het klooster van Neuburg an der Donau
 George (1518-1561), vorst van Palts-Simmern
 Elisabeth (1520-1564), huwde in 1535 met graaf George II van Lauterbach
 Richard (1521-1598), vorst van Palts-Simmern
 Maria (1524-1576), zuster in het klooster Marienberg in Boppard
 Willem (1526-1527)
 Sabina (1528-1578), huwde in 1544 met graaf Lamoraal van Egmont
 Helena (1532-1579), huwde in 1551 met graaf Filips III van Hanau-Münzenberg

Na de dood van zijn eerste echtgenote hertrouwde Johan II op 17 augustus 1554 met Maria Jakobina (1525-1575), dochter van graaf Lodewijk XV van Oettingen. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Voorouders

Externe link
Fiche Johan II van Palts-Simmern op de website Genealogics.

Vorst van Palts-Simmern
Huis Palts-Simmern
Palts, J